Фоант (; IV век до н. э.) — македонский сатрап Гедросии.

Биография 
Фоант, сын Мандродора, был родом из ионийского города Магнесии на Меандре. Впервые его имя упоминается в числе триерархов македонского флота на Гидаспе при описании событий Индийского похода. Во время шествия македонской армии через пустыню Гедросии в 325 году до н. э. Фоант получил от Александра Македонского задание найти у побережья подходящие места для организации складов для кораблей Неарха.

После прибытия в столицу Гедросии Александр отстранил от должности ее наместника Аполлофана, «так как он не выполнил ни одного его распоряжения» и назначил на его пост Фоанта. Но в том же году Фоант умер от болезни. Александр объединил гедросийско-оритскую сатрапию с Арахозией и поставил во главе её Сибиртия, бывшего ранее правителем Кармании.

Литература 
 Первичные источники
 Арриан. Анабасис Александра (VI.23.2—3, VI.27.1), Индика (XVIII.7)

 Исследования
 Шахермайр Ф. Александр Македонский. — Ростов-на-Дону, 1997. С.281.
 Дройзен И. Г. История эллинизма. История Александра Великого. — М., 2011.

 В художественной литературе
 Персонаж романа Любови Воронковой «В глуби веков».

Военачальники Александра Македонского
Сатрапы империи Александра Македонского
Правители Азии IV века до н. э.
Правители Гедросии
Персоналии:Магнесия-на-Меандре